Le nom de « merle » peut désigner plusieurs espèces d'oiseaux. En Europe, il désigne essentiellement le merle noir (Turdus merula), de la famille des turdidés, mais peut aussi désigner de nombreuses espèces d'autres genres et familles.

Liste des merles 
 Bulbul merle, Boulboul ou simplement Merle (Hypsipetes crassirostris, famille des Pycnonotidae), espèce endémique des Seychelles
 Merle abyssinien ― Turdus (olivaceus) abyssinicus
 Merle africain ― Turdus pelios
 Merle à ailes grises ― Turdus boulboul
 Merle d'Amérique ― Turdus migratorius
 Merle ardoisé ― Turdus nigriceps
 Merle austral ― Turdus falcklandii
 Merle à bec noir ― Turdus ignobilis
 Merle bleu ou Monticole bleu ― Monticola solitarius
 Merlebleu qui désigne tous les membres du genre Sialia
 Merle de Bolivie ― Turdus haplochrous
 Merle cacao ― Turdus fumigatus
 Merle à calotte grise ― Turdus subalaris
 Merle cendré ― Turdus tephronotus
 Merle chiguanco ― Turdus chiguanco
 Merle à col blanc ― Turdus albicollis
 Merle à col roux ― Turdus rufitorques
 Merle à collier blanc ― Turdus albocinctus
 Merle des Comores ― Turdus bewsheri
 Merle cul-blanc ― Turdus obsoletus
 Merle à dos gris ― Turdus hortulorum
 Merle à dos roux ― Turdus rufopalliatus
 Merle d'eau ou cincle plongeur ― Cinclus cinclus (famille des Cinclidae)
 Merle enfumé ― Turdus infuscatus
 Merle d'Équateur ― Turdus maculirostris
 Merle fauve ― Turdus grayi
 Merle de Fea ― Turdus feae
 Merle à flancs roux ― Turdus chrysolaus
 Merle à froc noir ― Turdus olivater
 Merle fuligineux ― Turdus nigrescens
 Merle géant ― Turdus fuscater
 Merle à gorge blanche ― Turdus assimilis
 Merle de Grande Caïman ― Turdus ravidus
 Merle de Grayson ― Turdus graysoni
 Merle de Hauxwell ― Turdus hauxwelli
 Merle des îles ― Turdus poliocephalus
 Merle des Indes ou mainate qui désigne certains membres de la famille des Sturnidae
 Merle des Izu ― Turdus celaenops
 Merle du Japon ― Turdus cardis
 Merle de Kessler ― Turdus kessleri
 Merle kurrichane ― Turdus libonyanus
 Merle de Lawrence ― Turdus lawrencii
 Merle leucomèle ― Turdus leucomelas
 Merle à lunettes ― Turdus nudigenis
 Merle lustré ― Turdus serranus
 Merle du Maranon ― Turdus maranonicus
 Merle à miroir ― Turdus aurantius
 Merle de montagne ― Turdus plebejus
 Merle noir ― Turdus merula
 Merle obscur ― Turdus obscurus
 Merle olivâtre ― Turdus olivaceus
 Merle pâle ― Turdus pallidus
 Merle pays ou Bulbul de Bourbon ou simplement Merle ― Hypsipetes borbonicus (famille des Pycnonotidae), espèce endémique de La Réunion
 Merle à plastron ― Turdus torquatus
 Merle à poitrine noire ― Turdus dissimilis
 Merle de Reeve ― Turdus reevei
 Merle de roche ― Monticola saxatilis
 Merle de Sao Tomé ― Turdus olivaceofuscus
 Merle de La Selle ― Turdus swalesi
 Merle shama qui désigne quelques membres du genre Copsychus
 Merle sibérien ― Zoothera sibirica
 Merle de Somalie ― Turdus ludoviciae ou Turdus (olivaceus) ludoviciae
 Merle à sourcils blancs ― Zoothera sibirica
 Merle des Teita ― Turdus helleri
 Merle à tête grise ― Turdus rubrocanus
 Merle unicolore ― Turdus unicolor
 Merle vantard ― Turdus plumbeus
 Merle à ventre clair ― Turdus amaurochalinus
 Merle à ventre fauve ― Turdus fulviventris
 Merle à ventre roux ― Turdus rufiventris
 Merle du Yémen ― Turdus menachensis
 Merle aux yeux blancs ― Turdus jamaicensis

Expressions
 Faute de grives, on mange des merles : lorsque l'on ne peut pas avoir mieux, on doit se contenter de ce qu'on a.
 Merle blanc : chose ou personne introuvable (voir aussi oiseau rare, et chanson de Brassens "Embrasse-les tous").
 Chante, beau merle, chante : tu peux toujours parler, je ne t'écouterai pas.
 À d'autres, dénicheur des merles! : Cherche ailleurs, charlatan.

Étymologie 
Terme féminin jusqu'au , il dérive du terme latin merŭla qui désignait le merle noir.

Chasse 
Sur le pourtour méditerranéen, ils font l'objet de la chasse traditionnelle à la glu.

Religion
Le merle est représenté par le Saint Kevin de Glendalough.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Dans les pays de langue slave, le nom Kosovo dérive de la racine kos désignant le merle.
 Lonàn est un prénom masculin irlandais ayant une étymologie venant du vieil irlandais lon désignant merle, suivi d'un diminutif.
 Blackbird, merle en anglais, désigne aussi un avion de combat furtif.

Nom d'oiseau ambigu